Leopold von Sachsen-Coburg ist der Name folgender Personen:

 Leopold I. (Belgien) (1790–1865), König von Belgien
 Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha (1824–1884), österreichischer Generalmajor
 Leopold Clemens von Sachsen-Coburg und Gotha (1878–1916), Prinz aus der katholischen Linie Sachsen-Coburg-Koháry
 Johann Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha (1906–1972), deutscher Adliger